Henri Guérin (schermer) (1905–1967), Frans schermer
 Henri Guérin (voetballer) (1921–1995), Frans voetballer